Wajir County, een county van Kenia.
Wajir (stad), een stad in Kenia.